F14 eller F 14 eller F-14 kan syfta på:

 F 14 – för åren 1944–1961, se Hallands flygflottilj
 F 14 – för åren 1961–1972, se Hallands flygkår
 F 14 – för åren 1972–1998, se Flygvapnets Halmstadsskolor
 Grumman F-14 Tomcat – ett amerikanskt stridsflygplan.